Мазарович — фамилия. Известные носители:

Мазаровичи — дворянский род.
 
 Мазарович, Иван Семёнович (1823—1896) — командир Красноярского казачьего полка, затем член общего присутствия Управления иррегулярных войск Военного министерства от Восточно-Сибирского казачьего войска, генерал-майор, сын С. И. Мазаровича, свояк адмирала Г. И. Невельского.
 Мазарович, Николай Иванович (1860—после 1917) — библиограф Петербургской Публичной библиотеки, Краснинский уездный предводитель дворянства (Смоленская губерния, 1898—1909), статский советник, сын И. С. Мазаровича.
 Мазарович, Олег Александрович (1922—2002) — советский геолог, профессор МГУ, сын А. Н. Мазаровича.
 Мазарович, Семён Иванович (Смилоевич-Мазарович, ум. 1852) — врач, дипломат, глава русской миссии в Тегеране (1818—1826), статский советник.

См. также 
 Мазур
 Мазуров